Veronika Kappaurer (1971) – sciatrice austriaca
 Elisabeth Kappaurer (1994) – sciatrice austriaca